Manuel Torres puede referirse a:

 Manuel Torres (1978-), futbolista panameño;
 Manuel Torres Caturla (1989-), futbolista español;
 Manuel Torres Díaz (1927-2006), futbolista español;
 Manuel Torres Martínez (1938-2020), empresario español;
 Manuel Torres Martínez (1901-1995), pintor español;
 Manuel Torres Molina (1883-1967), fotógrafo español;
 Manuel Torres Pastor (1930-2014), futbolista español;
 Manuel Torres Reddersen, dirigente estudiantil de la Región del Bío-Bío, Chile; 
 Manuel Torres Bombita (1884-1936), torero español;
 Manuel de Trujillo y Torres (1762-1822), primer embajador colombiano en Estados Unidos.

Referencias